Por Singer, pode estar à procura de:

Pessoas
 André Singer, cientista político, professor e jornalista brasileiro;
 Paul Singer, economista e professor naturalizado brasileiro, nascido na Áustria;
 Robert Singer, jurista e jornalista esportivo paraguaio,  nascido em Fernando  de la Mora; 
 Rolf Singer, botânico alemão.

Outros
 Singer Corporation, fabricante norte-americano de máquinas de costura.

Desambiguação